SIPO bezeichnet:
 SIPO (Zahlungsverkehr), Gebühreneinzugsinkasso der tschechischen Post
 Chinesisches Patentamt

Siehe auch:
 Sipo

Abkürzung